Lapid est un nom propre hébreu qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Tomy Lapid (1931-2008), homme politique israélien.
 Yaïr Lapid (1963-), homme politique, journaliste, acteur, et romancier israélien et premier ministre d'israël en 2022.
 Nadav Lapid (1975-), réalisateur et écrivain israélien.

Divers 
 Lapid (bateau) : nom donné à de grand Balanguay par les Visayans et les Mindanaons aux Philippines.

Patronyme hébreu